

Physique 
 Haute tension, valeur de tension électrique (voir aussi ligne à haute tension).

Littérature 
 Haute Tension, roman de Stanislas-André Steeman paru en 1953 ;
 Haute Tension (), série de romans de Chris Archer parue en 1998.

Cinéma 
  (High Velocity), film américain de Remi Kramer sorti en 1976 ;
  (), film américain de Rick Jacobson sorti en 1997 ;
 Haute Tension, film français d'Alexandre Aja sorti en 2003 ;
 Haute Tension (The Entitled), film canadien de Aaron Woodley sorti en 2011.

Télévision

Émission 
 Haute Tension, émission musicale  française diffusée de 1982 à 1984.

Téléfilm 

 Très haute tension, téléfilm d'Isaac Florentine diffusé en 1997.

Série télévisée 

 Haute Tension (), série télévisée américaine diffusée de 1963 à 1965 ;
 Haute Tension, série télévisée française diffusée de 1988 à 1994 ;
 Haute Tension (), série télévisée américaine diffusée de 1996 à 1997.

Bande dessinée 
 Haute Tension, album de la série de bande dessinée belge Les Casseurs de Christian Denayer et André-Paul Duchâteau publié en 1977

Voir aussi 
 Alta tensión, film espagnol de Julio Buchs sorti en 1972.

Homonymie de titre